«Ома Таун» () — североирландский футбольный клуб из города Ома, в графстве Тирон. «Ома Таун» основан в 1962 году, 7 июня 2005 года из-за финансовых проблем клуб был расформирован.

Прежние названия 
 1962—1969 — «Ома Селтик»
 1969—2005 — «Ома Таун»

Достижения 
 Первый Чемпионшип
 Победитель: 1999/2000
 Межрегиональный кубок вызова
 Победитель: 1989/90
 Кубок Флудит
 Обладатель: 1991/92
 Кубок Ньюс
 Обладатель: 1997/98
 Северо-восточный кубок
 Обладатель (6): 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01

Выступления клуба в еврокубках 

 Р = раунд

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на weltfussballarchiv.com 
 Профиль клуба на worldfootball.net 
 Профиль клуба на eufo.de 
 Профиль клуба на soccerway.com  
 Профиль клуба на foot.dk  

Футбольные клубы Северной Ирландии
Тирон